В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Бонні Гадушек 7-6(2), 3-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Мануела Малєєва (переможниця)
  Бонні Гадушек (фінал)

 Карлінг Бассетт (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (1-ше коло)
 Стефані Реге (чвертьфінал)
 Марін Луї (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open